South Melbourne FC, squadra di calcio australiana
South Melbourne (Victoria), sobborgo di Melbourne, in Australia